KJP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kerama (Giappone)